Beke Imre (1907–1943) birkózó
 Beke Imre (1922–?) labdarúgó